Hypnodendraceae är en familj av bladmossor. Hypnodendraceae ingår i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hypnodendraceae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Hypnodendraceae